

Населені пункти та їхні частини
 Оссувка — село в гміні Конецьк Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Оссувка — село в гміні Лешна-Подляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Оссувка — колонія в гміні Лешна-Подляська Більського повіту Люблінського воєводства

Примітки